Халтикпак има више значења:

 Халтикпак (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халтикпак (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику